Буровлянка (река) — река в Рамонском районе Воронежской области России.
 Буровлянка (село) — село на реке Буровлянка.